Interstate est un terme qui se traduit par « inter-États » et désigne le plus souvent le système d'autoroute des États-Unis appelé « Interstate Highway System ».

Les routes dans ce système :

Autre 

Le terme peut désigner également :

 Interstate Aircraft Corporation : un fabricant d'avions ;
 Interstate : un film américain de 2004.